Organizacje i partie:
 SAP SE (niem.: Systemanalyse und Programmentwicklung, ang. Systems Applications and Products in Data Processing) – międzynarodowa firma informatyczna tworząca m.in. SAP Business One i SAP ERP
 South African Police – policja z RPA
 Stowarzyszenie Archiwistów Polskich – organizacja twórczo-naukowa
 Stowarzyszenie Autorów Polskich – organizacja twórczo-naukowa
 Szwedzka Socjaldemokratyczna Partia Robotnicza (szw.: Sveriges socialdemokratiska arbetareparti)
 Nauka i technika:
 sintered aluminium powder (SAP) – aluminium utwardzane dyspersyjnie
 system alarmu pożarowego